The Darkest Hour – film del 1916 diretto da James W. Horne
 The Darkest Hour – film del 1919 diretto da Paul Scardon
 L'ora nera (The Darkest Hour) – film del 2011 diretto da Chris Gorak